Молодожёны (новобрачные) — жених и невеста на свадьбе после ритуального объединения их в новую брачную пару и некоторое время после свадьбы.
 «Новобрачные» (англ. A Bridal Couple, нем. Bildnis eines stehenden Brautpaares) — картина 1470 года работы неизвестного немецкого автора.

Фильмы 
 «» (фр. Jeunes mariés) — французский фильм 1953 года.
 «» (итал. Sposi) — итальянский фильм 1988 года.
 «Молодожёны» (англ. Just Married) — американская романтическая комедия 2003 года.
 «» (англ. Just Married: Marriage Was Only the Beginning!) — индийский фильм 2007 года.
 «» (итал. Oggi sposi) — итальянский фильм 2009 года.
 «» (англ. Newlyweds) — американская комедия 2011 года.
 «Молодожёны» — российская мелодрама 2012 года.

Телесериалы 
 «Новобрачные» (англ. The Honeymooners) — американский телесериал 1955—1956 годов.
 «» (пол. Miodowe lata) — польский телесериал 1998—2003 годов.
 «Молодожёны» (англ. Newlyweds: Nick & Jessica) — телевизионное реалити-шоу MTV 2003—2005 годов.
 «Молодожёны» — российский ситком 2011—2012 годов.

См. также 
 «Молодожён» — короткометражный художественный фильм режиссёра Валерия Исакова 1964 года.
 «Новобрачный» — документальный фильм 2013 года.